Komplementarität ist ein Begriff der Erkenntnistheorie für zwei (scheinbar) widersprüchliche, einander ausschließende, nicht aufeinander reduzierbare Beschreibungsweisen oder Versuchsanordnungen, die aber in ihrer wechselseitigen Ergänzung zum Verständnis eines Phänomens oder Sachverhaltes im Ganzen notwendig sind. Diesen Begriff hatte der Physiker Niels Bohr als Komplementaritätsprinzip in die Quantenphysik eingeführt und anschließend auf viele Gebiete übertragen. Deshalb wurde der Begriff vieldeutig und bezeichnet häufig nur noch ein grundsätzliches „Sowohl-als-auch“.

Zwei komplementäre Eigenschaften gehören zusammen, sofern sie dieselbe Referenz haben, also dasselbe „Objekt“ betreffen, jedoch kausal nicht voneinander abhängig sind. Die zwei verwendeten Methoden unterscheiden sich grundsätzlich im Verfahren und können in der Regel nicht gleichzeitig, sondern nur nacheinander eingesetzt werden.

Vorläufer und verwandte Ideen 
Der Ethnologe Claude Lévi-Strauss erkannte in der Bildung von komplementären Gegensätzen (sog. Dichotomien) wie „Mann↔Frau“, „alt↔jung“, „klein↔groß“, „kalt↔heiß“ usw. das Grundmuster jeglicher Kategorisierung im menschlichen Denken.

Vorläufer des Konzeptes der Komplementarität mit der Absicht, einen fundamentalen Widerspruch aufzuheben oder eine Paradoxie zu kennzeichnen, sind zu finden:

 in der chinesischen Philosophie mit dem Yin-Yang-Prinzip, der unlösbaren Verbundenheit von Gegensätzen zu einer Ganzheit (Taoismus);
 in der Theologie und Christologie über die göttliche, gottähnliche oder geschöpfliche Natur Jesu (Erstes Konzil von Nicäa, Konzil von Chalcedon), die Vereinbarkeit der Liebe und Allmacht Gottes mit der Existenz des Bösen in der Welt (Theodizee), sowie in der Verhältnisbestimmung zur Naturwissenschaft in der Frage nach Schöpfung und Weltentstehung (siehe Wissenschaftstheorie der Theologie);
 in der coincidentia oppositorum (Nikolaus von Kues);
 in der Lehre von den zwei Attributen einer Substanz-Lehre (Doppel-Aspekt-Lehre) von Baruch de Spinoza, nach welcher Geist und Materie zwei Seiten ein und derselben Sache sind (una eademque res);
 in der Lehre vom psychophysischen Parallelismus (Gottfried Wilhelm Leibniz, Gustav Theodor Fechner);
 in den Antinomien Immanuel Kants, beispielsweise zu Freiheit des Willens und Kausalität.

Auch das Wort „komplementär“ ist lange vor Bohrs neuer Begriffsprägung zu finden:

 in der Logik das Verhältnis zweier Klassen, von denen die eine alle Elemente enthält, die nicht Elemente der anderen sind (siehe Mengenlehre, Komplement);
 in der Wahrnehmung und Sinnesphysiologie als Komplementärfarbe;
 in der Psychologie und Psychoanalyse für die Abspaltung von Bewusstseinsbereichen, die dann nebeneinander bestehen und deren Inhalte wechselseitig unzugänglich werden (William James, Sigmund Freud);
 in den Sprachwissenschaften beschreibt das Antonym (Gegenwort) den Komplementärbegriff;
 in der Sozialpolitik, in Technik und Naturwissenschaften.

Quantenphysik 
In der Quantenphysik wird Komplementarität heute meist am Beispiel des Welle-Teilchen-Dualismus des Lichtes erläutert, das in der einen Versuchsanordnung als Welle, in der anderen als Teilchen zu beschreiben ist (Siehe Doppelspaltexperiment). Außerdem wird auf den Sachverhalt der Quantenmechanik hingewiesen, dass bestimmte komplementäre Messgrößen, z. B. der Ort und der Impuls eines Elektrons, nicht gleichzeitig einen exakt definierten Wert besitzen können (Heisenbergsche Unschärferelation).

Bohr hat den Begriff nicht eindeutig verwendet. Zentral ist der komplementäre Charakter der quantenmechanischen Naturbeschreibung, die eine neue Sicht auf die Beziehung zwischen Raum-Zeit-Darstellung und der Forderung der Kausalität verlangt. Wesentlich ist die erkenntnistheoretische Einsicht, dass quantenmechanische Feststellungen und – verallgemeinert – viele wissenschaftliche Befunde, beispielsweise in der Biologie und Psychologie, von der gewählten Versuchsanordnung sowie anderen Untersuchungsbedingungen abhängen und einander ausschließende Züge der Beschreibung darstellen können. Insofern ist Heisenbergs Unschärferelation für Bohr nur ein elementares Beispiel (Siehe Komplementaritätsprinzip).

Inwieweit Bohr bei seiner Wahl des Ausdrucks Komplementarität durch die Ideengeschichte und Vorläufer in Philosophie und Theologie angeregt war, ist umstritten.

Neuere Konzepte von Komplementarität 
Beispiele finden sich:

 in der Biologie das Verhältnis sich ergänzender räumlicher molekularer Strukturen, deren Zusammenwirken nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip Voraussetzung für die Erfüllung einer bestimmten Funktion ist;
 in der Neuropsychologie, Psychophysiologie, Psychosomatik und Komplementärmedizin der Zusammenhang und das Aufeinander-bezogen-Sein des persönlichen Erlebens (der immateriellen Bewusstseinsprozesse) und der neuronalen Prozesse, der „rein psychischen“ und „rein körperlichen“ Faktoren, zur Erklärung von Gesundheitsstörungen und Krankheiten;
 in der Ethnopsychiatrie nach Georges Devereux beschreibt Komplementarität die gegenseitige Ergänzung und Korrektur verschiedener Methoden, die denselben Gegenstand haben, so z. B. die Theorie eines ethnozentrischen Imperialismus gegenüber der Annahme von universellen psychischen Prinzipien oder das Standortbewusstsein eines Ethnopsychiaters gegenüber der Verabsolutierung von Teilaspekten einer Kultur;
 in der Kommunikationstheorie nach Watzlawick das Zusammenspiel zweier Verhaltensmuster in zirkulären Kommunikations­abläufen, die sich gegenseitig ergänzen und bedingen (wie etwa Lehrer und Schüler oder Verfolger und Verfolgter);
 in der Wirtschaft das Zusammenwirken zweier Währungen in lokalen Wirtschaftskreisläufen (Komplementärwährung);
 in der Pädagogik nach Jongebloed ein Prinzip, um das Phänomen Bildung anhand des Verhältnisses von Erkenntnis und Erfahrung zu erklären;
 im Völkerstrafrecht bezeichnet der Komplementaritätsgrundsatz das Verhältnis zwischen dem Internationalen Strafgerichtshof und nationalen Gerichten.

Kritik 
Das Komplementaritätsprinzip wurde, dem Vorbild Bohrs folgend, in verschiedene Wissenschaftsbereiche übernommen. Kritisch kann eingewendet werden, dass die Verallgemeinerung des ursprünglichen Begriffs auf andere Gegensätze im Sinne eines vagen Sowohl-als-auch kaum mehr als eine Metapher liefert. Der Ausdruck Komplementarität sei im Grunde überflüssig oder decke Widersprüche nur zu. Nicht jedes Paar von Gegensätzen, jedes Dilemma oder jede Dualität könne als komplementäre Beziehung bezeichnet werden.

Solche Übertragungen weichen von wichtigen Definitionsmerkmalen des Komplementaritätsprinzips in der Quantenmechanik ab. In der Regel sind keine physikalisch formulierten Beobachtungssätze aus experimentellen Versuchsanordnungen gegeben. Die verwendeten Methoden sind nur selten genau definiert, und die Fragen, ob sie sich wechselseitig ausschließen oder nicht gleichzeitig anzuwenden sind, bleiben offen. Unterscheiden sich die verwendeten (beiden) Methoden grundsätzlich und gehören sie vielleicht in kategorial grundverschiedene Bezugssysteme? Der bestehende Unterschied oder Widerspruch ist selten in einer sich strikt ausschließenden Form formuliert, also nicht paradox. Es geht nicht mehr um unvereinbare, experimentell nebeneinander bestehende Beobachtungssätze, sondern um Interpretationssätze (Siehe Komplementaritätsprinzip) oder sogar nur um einfache Kombinationen von Methoden bzw. Ansichten oder um Wechselwirkungen.

Andere Autoren behaupten eine heuristische, beziehungsstiftende Funktion und methodologische Fruchtbarkeit des Konzepts, wobei häufig nicht eine Lösung eines Problems behauptet, sondern es als ein Vermittlungsversuch verstanden wird. Deshalb wäre es der Verständigung dienlich, in den meisten Fällen höchstens von Komplementärverhältnissen zu sprechen und von wechselseitiger Ergänzung, oder die weniger belasteten Begriffe Perspektive, Doppel-Perspektive und Perspektivität vorzuziehen, die nicht durch Definitionen aus der Quantenmechanik kompliziert sind.

Literatur 
 Jochen Fahrenberg: Zur Kategorienlehre der Psychologie. Komplementaritätsprinzip. Perspektiven und Perspektiven-Wechsel. Pabst Science Publishers, Lengerich 2013, ISBN 978-3-89967-891-8 
 David Favrholdt (Hrsg.): Complementarity Beyond Physics (1928–1962). Volume 10. Elsevier, Amsterdam 1999.
 Ernst-Peter Fischer: Sowohl als auch. Denkerfahrungen der Naturwissenschaften. Hamburg: Rasch und Röhrig, Hamburg 1987. ISBN 9783891361184.
 Ernst-Peter Fischer, Heinz S. Herzka, Karl-Helmut Reich (Hrsg.): Widersprüchliche Wirklichkeit. Neues Denken in Wissenschaft und Alltag. Komplementarität und Dialogik. Piper, München 1992, ISBN 3492115543.
 Karl-Helmut Reich: Developing the horizons of the mind: Relational and contextual reasoning and the resolution of cognitive conflict. Cambridge Univ. Press, Cambridge 2002. ISBN 978-0521817950.

Weblinks

Einzelnachweise 

Erkenntnistheorie